Luboš Kohoutek, född 29 januari 1935, är en tjeckisk astronom som emigrerade till Tyskland 1970.

Han är känd för sina upptäckter av flera kometer; 75P/Kohoutek, 76P/West-Kohoutek-Ikemura och den berömda Kometen Kohoutek.

Minor Planet Center listar honom som upptäckare av 76 asteroider, bland andra Apollo-asteroiden 1865 Cerberus.

Asteroiden 1850 Kohoutek är uppkallad efter honom.

Asteroider upptäckta av Kohoutek

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av L Kohouteck

Referenser

Externa länkar 

Tjeckiska astronomer
Män
Födda 1935
Levande personer
Astronomer under 1900-talet